Steitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Steitz (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)
 Doro Steitz, deutsche Journalistin (n-tv)
 Felix Steitz (* 1996), deutscher Schauspieler
 Georg Steitz (1756–1819), Staatsmann der Rheinbundzeit, Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Georg Eduard Steitz (1810–1879), deutscher evangelischer Theologe und Historiker
 Heinrich Steitz (1907–1998), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Steitz (1904–1982), deutscher Politiker (CDU)
 Joan A. Steitz (* 1941), US-amerikanische Biochemikerin
 Karl Steitz (1890–1966), deutscher Politiker (CDU)
 Manuel Steitz (* 1994), deutscher Schauspieler
 Ralph Peter Steitz (* 1950), Bandgründer der deutschen Band Ton Steine Scherben, siehe R. P. S. Lanrue
 Thomas A. Steitz (1940–2018), US-amerikanischer Biochemiker, Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Staitz, Gemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen